Гирц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гирц, Клиффорд (1926—2006) — американский антрополог и социолог, основатель символическо-интерпретативной антропологии.
 Гирц, Симона (род. 1990) — шведская изобретательница, блогер.